Die Saison 1998/99 war die erste Spielzeit der Eliteserien unter dem Namen Codan Ligaen und damit die insgesamt 14. Austragung der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt sechsten Mal in der Vereinsgeschichte die Rødovre Mighty Bulls. Der IC Gentofte musste sich aus finanziellen Gründen aus der Liga zurückziehen.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die zweite Saisonphase. Diese wurde in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften ausgetragen, wobei sich die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe für die Playoffs qualifizierten, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die vier Erstplatzierten der Hauptrunde erhielten einen bzw. zwei Bonuspunkte. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde mussten in der Relegation gegen die beiden besten Zweitligisten antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zweite Saisonphase

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zwar konnte sich der IC Gentofte sportlich in der Relegation den Klassenerhalt sichern. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation musste Gentofte jedoch schließlich seinen Platz in der höchsten dänischen Spielklasse an Gladsaxe SF abgeben.

Siehe auch 
 Dänischer Eishockeypokal 1999

Weblinks 
 

Saison der Metal Ligaen
Eishockeysaison 1998/99